Hypsophila kan syfta på:

 Hypsophila (djur) – ett släkte av fjärilar
 Hypsophila (växter) – ett släkte av växter